La Basseta és un estany d'origen glacial del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord. Éstà situada al sud-est del terme, al nord de l'Estany Blau, en el curs del Torrent de Carançà. És al nord-est de la Roca Endorada i al nord-oest de la Coma de l'Infern.

Referències 

Llacs de Fontpedrosa